Muziek
 Halfnelson (band), later Sparks, een Amerikaanse rockband
 Half Nelson (Miles Davis), een compositie van Miles Davis van Workin' with the Miles Davis Quintet
Muziekalbum
 Half Nelson (Willie Nelson) (1985), een album Willie Nelson met duetten
 Halfnelson (Halfnelson) (1971), een muziekalbum van bovenstaande band
Film en televisie
 Half Nelson (televisieserie) (1985), een tv-serie met Joe Pesci
 Half Nelson (2006), een film met Ryan Gosling en Shareeka Epps